KamLAND (или Kamioka Liquid scintillator Anti-Neutrino Detector) — большой нейтринный детектор, совместный американо-японский эксперимент, а также проводящая этот эксперимент международная коллаборация.

На KamLAND было обнаружено более 100 событий, которые могли быть вызваны геонейтрино.

Общие сведения 

 Участники эксперимента — 12 институтов США и Японии, объединяет 93 учёных разных стран.
 Расположен на острове Хонсю, в подземной лаборатории Камиока, в той полости, где раньше был смонтирован детектор Kamiokande-II.
 Является крупнейшим из низкоэнергетичных нейтринных и сцинциляционных детекторов.
 Предназначен для разрешения проблемы нейтринных осцилляций путём детектирования антинейтрино от японских и южнокорейских ядерных реакторов.
 Основной (внутренний) детектор установки содержит килотонну жидкого сцинтиллятора в прозрачной нейлоновой сфере диаметром 13 м.

Примечания

Ссылки 
 KamLAND Home Page (en) 
 Нейтринные детекторы: Kamiokande-II, Super-Kamiokande и KamLand 
 Каталог изображений KamLAND

Нейтринные обсерватории
Астрономические обсерватории Японии
Лауреаты премии по фундаментальной физике